Performance and Cocktails è un album del gruppo indie rock gallese Stereophonics pubblicato nel 1999.

Tracce

Collegamenti esterni